Juana de Saboya (Chambery, 16 de julio de 1392 - Casale, enero de 1460) fue una noble de la Casa de Saboya. Era hija de Amadeo VII de Saboya, duque de Saboya, Maurienne y Aosta, llamado el Conde Rojo, y Bona de Berry, hija de Juan I de Berry.
 
Tenía dos hermanos mayores: Bona, que se casó con Luis de Saboya, y Amadeo VIII de Saboya, llamado «el Pacífico».
 
Se casó el 26 de abril de 1411 con Juan Jaime de Montferrato (1395-1445). En 1414 se convirtió en condesa y, a la muerte de su suegro Teodoro II de Montferrato en 1418, se convirtió en margravina de Montferrato.
 
Dio a luz a siete niños: 

Juan IV de Montferrato (Casale, 24 de junio de 1413, Casale 29 de enero de 1464), que se casó con Margarita de Saboya;
Sebastián Ottone (Casale, 16 de junio de 1419 Casale,15 de abril de 1419);
Guillermo VIII de Montferrato (Casale, 19 de julio de 1420- Casale, 1483), que se casó con María de Foix y con Isabel María Sforza;
Bonifacio III de Montferrato (Casale, 13 de junio de 1424, Casale 31 de enero de 1494), que se casó con Orvietana de Campo Fregoso, Elena de Brosse-Penthiévre y María Raska;
Teodoro (Casale, 14 de agosto de 1425, 21 de enero de 1481), obispo de Casale;
Isabel (Moncalvo, 7 de septiembre de 1427 - Mantua, 1475), que se casó con Ludovico I de Saluzzo;
Amadea (3 de agosto de 1429-Nicosia, 13 de septiembre de 1440), que se casó con Juan II de Lusignan rey de Chipre.

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de la casa de Saboya
Nacidos en Chambéry
Fallecidos en Casale Monferrato
Marquesas consortes de Montferrato
Nobles francesas del siglo XV
Nobles italianas del siglo XV